Остров им. Залита или Остров-Залит — деревня на острове Талабск. Входит в состав межселенной территории территория Залитских островов, подчиняющейся напрямую Псковскому району Псковской области России

Единственный населённый пункт на острове Талабск.

Население 

Численность населения деревни по оценке на начало 2001 года составляла 267 жителей, на начало 2010 года — 173 человека.

История 

В деревне, на южном побережье острова, находится храм святого Николая Чудотворца, который впервые упоминается в писцовых книгах в 1585—1587 годах словами, что одно пустое дворовое место «под церковку подошло». Первый храм был деревянным и был построен местными жителями-рыбаками. В 1792 году храм был выстроен в камне из известняковой псковской плиты. В храме до сегодняшнего дня сохранились фрески письма неизвестного автора. В 1842—1843 годах при храме был сооружен ныне действующий придел в честь чудотворной иконы Божией Матери «Одигитрии» Смоленской в память о чудесном избавлении от эпидемии холеры, которой были охвачены жители Александровского посада (Талабских островов).

В 1821—1917 годах территория современной деревни имела статус безуездного города и наименование Александровский посад (Талабск).

В 1939 году храм после сильного разорения был закрыт, а в 1947 году вновь открыт, но богослужения совершаются только в Смоленском приделе. В 1958—2002 в храме служил почитаемый православными верующими старец протоиерей Николай Гурьянов. В 2002 году старец был похоронен на этом острове и деревне. На его могилу совершаются паломничества.

До 2005 года деревня входила в состав упразднённой Залитской волости.

Примечания 

Населённые пункты Псковского района